Otto Brinkmann (1910–1985) – zbrodniarz nazistowski
 Rolf Dieter Brinkmann (1940–1975) – pisarz niemiecki
 Wolfgang Brinkmann (ur. 1950) – niemiecki jeździec sportowy